El término Narva puede referirse a:

 Narva, una ciudad de Estonia. 
 Narva, un río de Estonia y Rusia.
 Cultura de Narva, cultura neolítica desarrollada en el báltico oriental. 
 Batalla de Narva, batalla de la Gran Guerra del Norte, 1700.